Па́вловка — посёлок городского типа в Павловском районе Ульяновской области России. Административный центр — Павловского городского поселения.

География 
Расположен на притоке реки Избалык, в глубоком котловане, окружённом холмами в лесостепной местности. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Ключики в Николаевке) 56 км.

Расстояние до областного центра Ульяновск 200 км.

Население —  чел. ().

История 
Посёлок Павловка был основан в 1695 году. Благодаря сохранившимся документам, нам известны имена основателей Павловки. «В 203 году пожаловано пензенцам Павлу и Семёну Полумордвиновым, Трофиму да Лукьяну Мамотовым в урочищах по реке Избалык дикопорожней земли со всеми угодьями…». Так у истоков прекрасной чистой реки образовалось село Избалык, а когда в селе была устроена часовня во имя Дмитрия Солунского — Дмитриевское, а потом была построена и деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, позднее, во 2-й половине XIX века, названное Павловкой.

В 1827 году тщанием князя Оболенского Николая Алексеевича в селе был построен каменный трёхпрестольный храм. Основной престол был освящён в честь Воскресения Христова, приделы — в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя святого великомученика Димитрия Солунского .

В 1862 году село Павловка (Избалык, Дмитриевское) входило в состав 2-го стана Хвалынского уезда Саратовской губернии.

16 июля 1928 года Павловка стала административным центром Павловского района, в составе Кузнецкого округа Средне-Волжского края / С 1935 года — Куйбышевского края / С 1936 года — Куйбышевской области.

С 1943 года — в составе Ульяновской области.

Статус посёлка городского типа — с 1978 года.

С 2005 года — центр Павловского городского поселения.

Население

Достопримечательности 
 Одной из интересных достопримечательностей Павловки является уникальная система водоснабжения.
 Часовня установленная в 1890 году в память о «в Бозе-почившего Императора Александра II», который был убит бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким 1 марта 1881 года в Петербурге. В советское время часовня использовалась как склад электрооборудования. Часовня восстановлена и освящена в память Александра Невского.
 Центральная площадь Павловки, где находятся памятники солдатам и офицерам, погибшим за Родину.
 Церковь Воскресения Христова.
 Серовская дача — ООПТ Ульяновской области.
 В Павловке ежегодно проходит Всероссийский фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка».

Образование 
Основная и средняя общеобразовательные школы, Павловский технологический техникум.

Галерея

Примечания

Ссылки

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000. — Т. 1: А — М. — 397 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8426-0224-5.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Павловского района (Ульяновская область)
Посёлки городского типа Ульяновской области
Районные центры Ульяновской области